Broeck ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Ten Broeck (1734–1810), US-amerikanischer Politiker, Geschäftsmann und Brigadegeneral
 Charles Van Den Broeck, belgischer Tauzieher
 Charlotte Van den Broeck (* 1991), belgische Lyrikerin
 Crispin van den Broeck (1523–1591), flämischer Maler, Kupferstecher und Architekt
 Hélène Van den Broeck (1765–1826), belgische Kapuzinerin, Trappistin und Priorin
 Hendrick van den Broeck (1519–1597), flämischer Maler und Kupferstecher
 Jan van den Broeck (* 1989), belgischer Leichtathlet
 Jurgen Van Den Broeck (* 1983), belgischer Radrennfahrer
 Naomi Van Den Broeck (* 1996), belgische Leichtathletin
 Nele Van den Broeck (* 1985), belgische Sängerin
 Nicole Van Den Broeck (1946–2017), belgische Radrennfahrerin
 Paul Van den Broeck (* 1904), belgischer Wintersportler
 Rob van den Broeck (1940–2012), niederländischer Jazzmusiker und Maler

 Willem van den Broeck (Paludanus; 1530–1580), flämischer Bildhauer

Siehe auch:
 Broek
 Broecke